Gilboa (berg), een berg in Israël
Gilboa (Ohio), een plaats in de Verenigde Staten

Zie ook
Regionale raad van Gilboa, een regionale raad in Israël
Disphragis gilboa, een vlinder